

Єндрихово — село в гміні Фромборк Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єндрихово — село в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єндрихово — село в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єндрихово — село в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства